Indonesië
 Kepung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kepung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java